Коряк может означать:

 Коряк — представитель корякской народности мужского пола.

Фамилия 
 Коряк, Владимир Дмитриевич (настоящие имя и фамилия Во́лько Дави́дович Блю́мштейн; 1889—1937) — советский литературовед, критик и педагог.
 Коряк, Игорь Анатольевич (род. 1984) — украинский футболист.
 Коряк, Тамара Александровна (1946—2017) — советский и российский тренер по прыжкам в воду, заслуженный тренер СССР.

См. также